Države i teritoriji Australije čine Zajednicu naroda Australije (eng. Commonwealth of Australia) pod saveznim sustavom vlasti.

Države

Teritoriji

Kopneni 

Od 1926. do 1931. postojala je Središnja Australija kao odvojeni teritorij između 20. i 26. paralele, dok nije spojena sa Sjevernim teritorijem.

Vanjski 

 Otoci Ashmore i Cartier
 Australski antarktički teritorij
 Otok Norfolk
 Božićni otok 
 Kokosovi otoci
 Otoci Koraljnog mora 
 Otok Heard i otočje McDonald

Bivši 
Teritorij Sjeverne Australije (1927-31)
Teritorij Središnje Australije (1927-31)
Teritorij Papua (1902-49)
Teritorij Nova Gvineja (1920-49)
Teritorij Papue i Nove Gvineje (1949-72)

Statistike